100 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz półfinały odbyły się 28 lipca, a finał 29 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 77 zawodników z 68 państw.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013